Złota Góra peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Złota Góra, village du powiat d'Ostrołęka

dans la voïvodie de Poméranie
 Złota Góra, village du powiat de Chojnice 
 Złota Góra, village du powiat de Kartuzy 

dans la voïvodie de Łódź
 Złota Góra, village